Стрёмфельт - фамилия:

 Стрёмфельт, Йохан (1768—1736) — шведский генерал, граф.
 Стрёмфельт, Ульрика (1724—1780) — шведская дворянка.
 Стрёмфельт, Хедвиг (1687—1751) — шведская дворянка, жена Йохана Стрёмфельта.